Бохино — название населённых пунктов:

Россия 
 Бохино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Бохино — деревня в Плавском районе Тульской области.